Boulboullé ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Boulboullé (* 1943), deutsche Politikerin (SPD, parteilos), MdL
 Erna Boulboullé (1919–1999), deutsche Buchhändlerin und Malerin